Molekulska formula -{C2H4Cl2}- se može odnositi na:

 1,1-Dihloroetan
 1,2-Dihloroetan

en:C2H4Cl2